Торрелодонес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Входит в агломерацию Большой Мадрид. Занимает площадь 21 км². Население — 22 117 человек (на 2010 год). Расстояние до Мадрида — 29 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида